Constant Lestienne era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Lukáš Klein ha sconfitto Nick Hardt con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno, ritirato)
  Matteo Arnaldi (semifinale)
  Dimitar Kuzmanov (quarti di finale)

  Raul Brancaccio (secondo turno) 
  Emilio Nava (quarti di finale) 
  Fábián Marozsán (semifinale) 
  Lukáš Klein (campione)

Qualificati 

  Hady Habib (primo turno)
  Bu Yunchaokete (primo turno)
  Federico Gaio (secondo turno)

  Stuart Parker (primo turno) 
  Rudolf Molleker (primo turno) 
  Steven Diez (primo turno)

Wildcard 

  Dali Blanch (primo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)

  Martín Landaluce (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

JC Ferrero Challenger Open 2022